Ово је списак атлетских рекорда Аустрије на отвореном за жене у свим дисциплинама, које воде Међународна асоцијација атлетских федерација ИААФ, Европска атлетска асоцијација ЕАА и Атлетски савез Аустрије ÖLV. Приказано је стање рекорда на дан 15. јануар 2013.

 = пролаз у дужој трци

Извори

Види још 
 Атлетски рекорди Аустрије у дворани за мушкарце
 Атлетски рекорди Аустрије у дворани за жене
 Атлетски рекорди Аустрије на отвореном за мушкарце

Спољашње везе 
 Рекорди Аустрије за жене на отвореном на сајту Атлетског савеза Аустрије

Атлетски рекорди Аустрије